Potępienie – pojęcie z dziedziny teologii, religii i religioznawstwa
 Potępienie – film z 2014 w reżyserii Casey La Scala
 Potępienie Fausta – opera (kantata dramatyczna) z muzyką Hectora Berlioza
 Potępienie Paganiniego – książka Anatolija Winogradowa